AFL peut faire référence à :
 Afrique française libre, fédération de territoires africains ralliés à partir de 1940 à la France libre ;
 Academic Free Licence, un type de licence libre ;
 Action française lycéenne, la branche lycéenne du mouvement Restauration nationale ;
 Agence France Locale, un établissement de financement des investissements des collectivités territoriales françaises ;
 American Federation of Labor, un ancien syndicat américain ;
 American Football League, une ancienne association d'équipes professionnelles de football américain ;
 Arena Football League, une organisation du championnat de football américain en salle ;
 Australian Football League, une organisation du football australien ;
 Avenir Foot Lozère, club français de football.
 , un logiciel libre de Fuzzing.
 AFL, une série de jeux vidéo de football australien.

AFL est un code :
  ;
 .